Јогана има више значења:

 Општина Јогана (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Јогана (Јогана, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику